

Miejscowości w Polsce 
 Krasna Góra – zniesiona nazwa osady w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice
 Krasna Góra – wieś w woj. opolskim, w pow. niemodlińskim, w gminie Niemodlin

Miejscowości na Białorusi 
 Krasna Góra – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.